Подгруппа D группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2014 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Болгария — Португалия

Белоруссия — Турция

Белоруссия — Португалия

Болгария — Турция

Португалия — Турция

Белоруссия — Болгария

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка